Diguet est un patronyme porté notamment par :

 Léon Diguet (1859-1926), explorateur-naturaliste français ;
 Louis Jean François Diguet (1784-1864), homme politique français.

Homonymie de patronyme